Dheepan  - O Refúgio (filme)
 Refúgio de montanha
 Refúgio de vida silvestre - uma categoria de unidades de conservação do Brasil
 Refugio (Texas) - cidade
 Refúgio (biologia) - localização de uma população isolada ou reliquial de uma espécie ou comunidade outrora abundante e espalhada
 Refúgio (budismo)
e também
 Refugiado
 Abra - lugar onde os navios podem se abrigar do clima ou são armazenados

Ver também
 El Refugio (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos